Чемпионат Азии по борьбе 1979 года прошёл с 8 по 11 ноября в Джаландхаре (Индия).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Вольная борьба (мужчины)

Ссылки 
 FILA Wrestling Database

Борьба
1979 год в борьбе
Борьба
1979
Борьба
Международные соревнования по борьбе в Индии
Борьба
Борьба